

Persone
 Betty Lawford (1912-1960) – attrice britannica
 Christopher Lawford (1955-2018) – attore statunitense
 Herbert Lawford (1851-1925) – tennista britannico
 Ningali Lawford (1967-2019) – attrice australiana
 Patricia Kennedy Lawford (1924-2006) – socialite statunitense
 Peter Lawford, pseudonimo di Peter Sydney Ernest Aylen (1923-1984) – attore inglese naturalizzato statunitense

Altro
 Lawford – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea dell'Essex